Vierziger steht für
 1940er, fünftes Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts
 40er, fünftes Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts
 40er v. Chr., fünftes Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts v. Chr.

Siehe auch:

 Brüllende Vierziger
 Meister der vierziger Jahre
 Forties
 Vierzig